Fenyvesi ("di pino", anche: Fenyvessy, Fenyvessi, Fenyves):
Ádám Fenyvesi (1996) – calciatore ungherese
Csaba Fenyvesi (1943-2015) – schermidore ungherese
Evelin Fenyvesi (1996) – calciatrice ungherese 
Máté Fenyvesi (1933-2022) – calciatore ungherese